Drobnjak ist ein serbisch-montenegrinischer Familienname folgender Personen:

 Anto Drobnjak (* 1968), montenegrinischer Fußballspieler
 Branislav Drobnjak (* 1961), montenegrinischer Fußballspieler
 Dragan Drobnjak (* 1941), serbischer Bildhauer
 Dragiša Drobnjak (* 1977), serbisch-slowenischer Basketballspieler
 Predrag Drobnjak (* 1975), montenegrinischer Basketballspieler
 Vladimir Drobnjak (* 1959), kroatischer Diplomat